Die Liste der Städte in Russland gibt einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller Großstädte in Russland. Außerdem ist eine alphabetische Liste aller Städte aufgeführt.

Die Listen enthalten nur Orte, die aktuell den Status „Stadt“ (город) besitzen, einschließlich solcher Städte, die administrativ anderen Städten unterstellt sind. Siedlungen städtischen Typs und ländliche Siedlungen mit mindestens 10.000 Einwohnern, jedoch ohne Stadtrecht, sind in einer separaten Liste großer Siedlungen in Russland aufgeführt.

Großstädte nach Einwohnerzahl 
Die mit Abstand größte Metropolregion in Russland ist Moskau mit einer Einwohnerzahl von über 16 Millionen, einschließlich der faktisch nahtlos an das eigentliche Stadtgebiet anschließenden Städte und Rajons der Oblast Moskau.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte, die laut der Volkszählung vom 1. Oktober 2021 mehr als 100.000 Einwohner hatten, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen vom 17. Januar 1979, 12. Januar 1989 und 9. Oktober 2002 und den 14. Oktober 2010. Aufgeführt ist auch der Föderationskreis, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren administrativen Grenzen, ohne administrativ selbstständige Vororte.

Alphabetische Liste aller Städte 
Diese Liste ist mit Stand 1. Juli 2018 vollständig.

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Siehe auch 
 Liste deutscher Bezeichnungen russischer Orte
 Liste umbenannter Städte in Russland
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Liste aller Orte in Russland anlässlich der Volkszählung von 2002
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Russlands
 Onlinekarte Russlands (Sucheingabe erfolgt in kyrillisch)

!Stadte
Russland